Bissingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bissingen an der Teck – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Bissingen, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Bissingen, Bietigheim-Bissingen – stadsdel i Bietigheim-Bissingen, tidigare stad,